Savani ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Savani (* 1982), italienischer Volleyballspieler
 Primo Savani (1897–1977), italienischer Rechtswissenschaftler und Politiker